La Meistriliiga 1993-1994 fu la terza edizione della massima serie del campionato di calcio estone conclusa con la vittoria del , al suo primo titolo.

Formula 
Venne confermata la formula della stagione precedente: con le dodici partecipanti si incontrarono in turni di andata e ritorno, per un totale di 22 incontri per squadra; venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Erano previste quattro retrocessioni in Esiliiga.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Spareggio per il titolo

Verdetti 
 Flora Tallinn campione di Estonia e qualificato al turno preliminare di Coppa UEFA 1994-1995
 Norma Tallinn qualificato al turno preliminare di Coppa delle Coppe 1994-1995 come vincitore della Coppa d'Estonia
 Tervis Pärnu, Dinamo Tallinn, Merkuur Tartu, Merkuur Tartu e Kalev Sillamäe retrocessi in Esiliiga.
 Tevalte Tallinn escluso.

Risultati

Tabellone

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Eesti Karikas 1993-1994
 Esiliiga 1993-1994

Collegamenti esterni 
  Stagione estone su RSSSF
  Campionato su WildStat.ru

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
Campionato estone di calcio